Rauter ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadette Rauter (* 1949), österreichische Skirennläuferin
 David Rauter (1848–1938), österreichischer Jurist und Schriftsteller
 Dietmar Rauter (* 1973), österreichischer Politiker (FPÖ, BZÖ)
 Ernst Alexander Rauter (1929–2006), österreichischer Schriftsteller
 Felix Rauter (1841–1910), deutscher Kaufmann, Kommerzienrat und Stadtverordneter der Stadt Essen
 Ferdinand Rauter (Musiker) (1902–1987), österreichischer Pianist, Dirigent und Pädagoge 
 Ferdinand Rauter (1906–2001), deutscher Politiker (CSU)
 Franz Rauter (17??–18??), Tiroler Theaterprinzipal der Pradler Ritterspiele
 Hanns Albin Rauter (1895–1949), österreichischer Politiker (NSDAP), MdR, General der Waffen-SS, HSSPF der besetzten Niederlande
 Herbert Rauter (* 1982), österreichischer Fußballspieler
 Johann Nepomuk Rauter (1802–1838), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Konrad Rauter (1907–2001), deutscher Politiker (CSU)
 Marion Rauter (* 1970), österreichische Malerin
 Max Rauter (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Oskar Rauter (1840–1913), deutscher Unternehmer
 Wolfgang Rauter (* 1954), österreichischer Richter und Politiker

Siehe auch:
 Rautter
 Router